Skärjen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skärjen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (62,3 ha)
Skärjen (Nora socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun och Nora kommun,  (2,78 km²)
Västra Skärjen, sjö i Filipstads kommun,  (56,2 ha)
Östra Skärjen, sjö i Filipstads kommun,  (58,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn